Klári, keresztnév
 Klári, falu Szerbiában
 Klarí, görögországi hegy a Thesszália régióban